Бобовые:
 Бобовоцветные () — порядок растений класса двудольных.
 Бобовые () — семейство растений порядка бобовых.
 Бобовые () — триба цветковых растений, относящаяся к подсемейству Мотыльковые (Faboideae) семейства Бобовые.
 Бобовые — некоторые растения порядка бобовых, возделываемые ради их плодов как зернобобовые культуры.